Centro kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Centro (ö),

Mexiko 

 Centro (kommun), Tabasco, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar